Existuje více osobností se jménem a příjmením Jaroslav Ježek:

 Jaroslav Ježek (1906–1942) – český skladatel
 Jaroslav Ježek mladší (1957–1985) – český hudebník, prasynovec hudebního skladatele Jaroslava Ježka (1906–1942)
 Jaroslav Ježek (designér) (1923–2002) – český designér
 Jaroslav Ježek (matematik) (1945–2011) – český matematik (algebraik)